George Whitesides kan syfta på:

* George M. Whitesides, amerikansk kemist
 George T. Whitesides, amerikansk rymdforskare